O Campeonato Colombiano de Futebol de 1988 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 41º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). No Apertura se jogava em três grupos de cinco em turno e returno, finalizando com triangulares de acordo com a posição da primeira fase do Apertura (quinto com quinto, segundo com segundo). No Finalización se jogava em turno e returno em grupo único. Os oito melhores pontuados em coeficientes de acordo com suas posições na tabela de ambos torneios (e não pela pontuação) são classificados para um Octogonal. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1989.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1988